

Persone
 Marcus Tubbs (1981) – ex giocatore statunitense di football americano
 Shauna Tubbs (1973) – ex cestista statunitense
 Stephanie Tubbs Jones (1949-2008) – politica statunitense
 Tony Tubbs (1958) – ex pugile statunitense della categoria dei pesi massimi
 William Tubbs (1907-1953) – attore statunitense

Personaggi immaginari
 Donna Tubbs, propr. Dawna Lou Retton Tubbs-Brown — personaggio delle serie televisive The Cleveland Show e I Griffin
 Rallo Tubbs, propr. Montclair Tubbs – personaggio della serie televisiva animata The Cleveland Show
 Robert Tubbs – personaggio della serie televisiva animata The Cleveland Show
 Roberta Tubbs, per esteso Roberta Coretta Tubbs – personaggio della serie televisiva animata The Cleveland Show

Altro
 Incendio Tubbs – incendio del 2017 nelle contee californiane di Sonoma, Napa e Lake
 Tubbs Corner –  comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America, nella contea di Crane, Stato del Texas
 Wash Tubbs – serie a fumetti americana creata da Roy Crane